Hadrosauriformes — клада травоядных игуанодонтовых динозавров, живших в меловом периоде. Клада введена Полом Серено в 1997 году, определение дано им в 1998 году. Hadrosauriformes определяются как Iguanodon, Parasaurolophus, их последний общий предок и все его потомки. Определение Дэвидом Норманом клады Hadrosauriformes: Altirhinus kurzanovi, Edmontosaurus regalis, их общий предок и все его потомки.

История исследования 
Пол Серено в 1986 году предложил включать в Iguanodontoidea игуанодона и всех продвинутых игуанодонтов. Затем, в 1997 году он переименовал кладу Iguanodontoidea в Hadrosauriformes без объяснения причин. Некоторые систематические анализы, а также анализ Нормана 2004 года не поддерживает топологию Серено, поэтому наименования клад и их составляющие таксоны должны быть, по его мнению, пересмотрены. При этом Норман высказался за сохранение клады Iguanodontoidea, хотя и в изменённом виде. Филогенетический анализ, проведённый Дэвидом Норманом в 2015 году, заставил его пересмотреть определение Hadrosauriformes, исключив из него игуанодонта и родственные ему таксоны, образовавшие одну кладу. Некоторые исследователи продолжили использовать кладу Iguanodontoidea, как старший синоним Hadrosauriformes, другие же используют кладу Hadrosauriformes в своих филогенетических исследованиях в классическом определении Серено.

Описание 
Клада Iguanodontoidea, переименованная Серено в Hadrosauriformes, диагностируется по следующим признакам: край предчелюстной кости сильно смещён относительно челюстной кости; вколоченный тип сочленения челюстной и скуловой костей; развитие выраженной диастемы между клювом и зубами; выступы в виде сосочков на краевых зубчиках зубов; коронки максиллярных зубов уже и ланцетовидней коронок дентарных зубов; плотно прижатые друг к другу пястные кости со 2-й по 4-ю; широкий, приплюснутый латерально предлобковый отросток; четвёртый вертел бедренной кости треугольной формы; почти трубчатый желобок для мышцы-разгибателя; затупленные когтевые фаланги стопы.

Филогения 
Кладограмма (согласия по большинству), полученная в ходе филогенетического исследования с использованием 135 признаков для 47 таксонов, отражающая место Hadrosauriformes в Styracosterna и таксономический состав:

Примечания 

Анкилополлексии
Динозавры мелового периода